Словачки се може односити на:
Словачки језик, један од западнословенских језика
Словачка, држава чланица ЕУ
Словаци, западнословенски народ